Sierra Nevada (span. „schneebedeckte Bergkette“) ist der Name mehrerer Gebirgszüge
Sierra Nevada (Spanien)  
Sierra Nevada (Vereinigte Staaten)  
Sierra Nevada (Mexiko)  
Sierra Nevada del Cocuy (Kolumbien) 
Sierra Nevada de Santa Marta (Kolumbien) 
Sierra Nevada de Mérida (Venezuela) 
Sierra Nevada de Lagunas Bravas (Chile, Argentinien) 

Unternehmen 
Sierra Nevada Brewing Company, eine der größten US-amerikanischen Brauereien
Sierra Nevada Corporation, ein Technologie-Unternehmen

Schiff
Sierra Nevada, gecharterter Passagierdampfer der Hamburg Süd

Siehe auch